Asko kan syfta på: 

 Asko Oy –  ett finskt företag för försäljning av möbler och inredningsdetaljer grundat 1918, sedan 1999 Uponor
 Asko Appliances – ett företag i vitvarubranschen ägt av Asko Oy 1988–2010, numera av Gorenje
 Asko Cylinda – tidigare varumärke för Asko Appliances, se Asko Appliances

Geografi
 Asko (ö i Finland) – en ö i landskapen Norra Karelen och Södra Savolax